Il singolare femminile  del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Hsieh Su-wei che ha battuto in finale Yurika Sema 6–1, 6–0.

Teste di serie

  Yurika Sema (finale)
  Hsieh Su-wei (campionessa)
  Aiko Nakamura (semifinali)
  Erika Takao (primo turno)

 Nicha Lertpitaksinchai (primo turno)
 Kim So-jung (quarti di finale)
 Hu Yueyue (quarti di finale)
 Han Sung-hee (quarti di finale)

Tabellone principale

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Samsung Securities Cup 2011